Sukhànovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Sukhànovka (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia